1. Fußball-Bundesliga 1994-95 var den 32. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. Vinderen blev BV Borussia Dortmund, mens SV Werder Bremen kom på andenpladsen.

Ligatabel

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1994
Fodbold i 1995